Iso Ruissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Ruissaari (ö, lat 61,82, long 28,87), Södra Savolax, Nyslott, 
 Iso Ruissaari (ö, lat 62,21, long 28,34), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar